Никола́й Миха́йлович Но́виков: Новиков, Николай Михайлович (1903—1943) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Новиков, Николай Михайлович (1918—1980) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Новиков, Николай Михайлович (1946—2014) — советский боксёр.